Istind kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Istind, Antarktis,

Norge 

 Istinden (bergstopp i Norge, Troms fylke, Målselv), 
 Jiegŋačåkka, bergstopp, Troms fylke, Bardu, 
 Istinden (bergstopp i Norge, Nordland fylke, Meløy, lat 66,86, long 13,91), 
 Istinden (bergstopp i Norge, Nordland fylke, Rana), 
 Istind (berg), Troms fylke, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar